Гарниту́ра ( «комплект, набор»):
 Головная гарнитура — комплект из наушников и микрофона.
 Гарнитура котла — приборы и устройства для обеспечивания тепловой работы парового котла.
 Гарнитура радиостанции — устройство, состоящее из микрофона и переключателя «приём-передача» (тангенты), подключаемое к радиостанции при помощи кабеля с разъёмом; часто гарнитуру ошибочно называют тангентой.

См. также 
 Гарнитур (значения)